Zinnsulfid ist der Name von chemischen Verbindungen zwischen Zinn und Schwefel.

Man unterscheidet:
Zinn(II)-sulfid SnS
Zinn(IV)-sulfid SnS2
Zinn(II,IV)-sulfid Sn2S3
Trizinntetrasulfid Sn3S4